Кобылнице (, ) — деревня и одноимённая община района Свидник Прешовского края Словакии. Располагается в исторической области Шариш на торговом пути из Венгрии в Польшу. Впервые упоминается в 1363 году.

Кобылнице — предполагаемое место рождения святого праведного Алексия Товта, одного из наиболее известных американских православных миссионеров. 24 сентября 2004 года в десятую годовщину со дня канонизации святого Алексия Православной Церковью в Америке (ПЦА) деревню посетил Предстоятель ПЦА — Митрополит Герман (Свайко).

Примечания

Ссылки 
 Информация муниципалитета 

Населённые пункты Словакии